Searchmash (littéralement écraseur de résultat) était une interface expérimentale alternative utilisant les ressources de Google. Lancé en , elle est uniquement en langue anglaise et offre certaines innovations dans la présentation des résultats. Le lien entre Searchmash et Google est discret, tout comme la communication autour de ce produit. Le projet est arrêté depuis .

Présentation des résultats 

Searchmash regroupe plusieurs moteurs de recherche de Google. La majorité de l’écran reste occupée par les résultats classiques, mais on a aussi accès — via un menu déroulant — aux autres outils de recherche : Images, Blogs, Vidéos et aussi articles sur Wikipédia. En fonction des requêtes apparaît aussi Google Maps.

Les pages internet trouvées sont présentées par bloc de 10. On peut augmenter le nombre de bloc affiché jusqu'à 100 résultats sans avoir à charger une nouvelle page. Il est également possible de garder une liste minimaliste ne présentant que le titre de la page et le nom de domaine hébergeant.

Les autres résultats (images, vidéos, blogs...) peuvent remplacer la fenêtre principale et subir les mêmes transformations. 

Enfin on peut donner une évaluation binaire (oui/non) sur l'intérêt des différents outils.

Options 
Les options innovantes présentes dans ce moteur expérimental sont peu nombreuses face à celles de ses concurrents :
 il n'est pas nécessaire de cliquer dans le champ de recherche pour entrer sa requête ;
 il est possible de masquer/afficher les détails des résultats (nom de la page, adresse, extrait de texte reprenant la requête, etc.) ;
 accès direct aux résultats proches (Images, Blogs, Vidéos, Articles sur Wikipédia) ;
 Visionnage des vidéos extraites du site Google Video directement depuis l'interface des résultats ;
 recherche sur un même domaine.

Anecdotes 
Ce site Web sert de moteur de test à Google : si les options sont notées positivement et utilisées par un grand nombre d'utilisateurs, elles ont des chances d'être implémentées dans le moteur d'origine.

Liens externes 
 Searchmash.com : le site officiel.
 Étude sur l'utilité d'un tel outil pour Google.

Notes et références 

Moteur de recherche (service)
Service Google

en:Searchmash